Promontory Point steht für:
 Kap Promontory Point, Landspitze im  Großen Salzsee, Utah, Vereinigte Staaten
 Promontory Summit, Pass in Utah, Vereinigte Staaten (wo die erste transkontentiale Eisenbahnstrecke der USA fertiggestellt wurde)

Siehe auch:
 Promontory